Джонни Синс (, настоящее имя Стивен Вульф (); род. 31 декабря 1978 года, Питтсбург, Пенсильвания, США) — американский порноактёр и фитнес-тренер.

Карьера 
В июне 2015 года порносайт PornHub объявил, что будет снимать порнофильм Sexplorations в космосе. Джонни Синса и Еву Ловию утвердили на главные роли. До старта они должны были пройти «шесть месяцев тренировок». Сайт рассчитывал покрыть затраты с помощью краудфандинговой платформы Indiegogo.

По данным на 2020 год, снялся в более чем 2400 порнофильмах (включая компиляции).

В России и странах СНГ известен как «лысый из Браззерс».

Премии и номинации 
AVN Award

2011
 Номинация: Unsung Male Performer of the Year
2012
 Номинация: Unsung Male Performer of the Year
 Номинация: Most Outrageous Sex Scene, Introducing the Russo Twins (2010)
2013
 Номинация: Best Three-Way Sex Scene: G/G/B, Brazzers Presents: The Parodies 2 (2012)
 Номинация: Unsung Male Performer of the Year
2014
 Номинация: Best Group Sex Scene, Bridesmaids (2013)
2015
 Номинация: Male Performer of the Year
 Номинация: Fan Award: Favorite Male Porn Star
2016
 Номинация: Best Boy/Girl Sex Scene, Sins Life 2 (2015)

Rogreviews' critics choice awards

2012
 Номинация: Best Male Performer

Sex Awards

2013
 Номинация: Hottest Adult Stud

Spank Bank Awards

2015
 Номинация: Dick of the Year

The Fannys

2013
 Номинация: Male Performer of the Year

XBIZ Award

2014
 Номинация: Male Performer of the Year
 Номинация: Best Scene — Vignette Release, My Dad’s Hot Girlfriend 17 (2013)
 Номинация: Best Scene — Feature Movie, Bridesmaids (2013)
 Номинация: Best Scene — Vignette Release, Big Tits at Work 17 (2012)
2015
 Номинация: Best Scene — Vignette Release, Doctor’s Orders (II) (2014)
2016
 Победа: Best Scene — Vignette Release, Let’s Play Doctor (2015)
 Номинация: Male Performer of the Year

XRCO Award

2014
 Номинация: Male Performer of the Year
2015
 Номинация: Unsung Swordsman of the Year

Влияние и упоминания 
В 2017 году российская панк-рок группа «Йорш» выпустила песню Лысый из Brazzers и включила её в свой альбом Сквозь Тьму.

Примечания

Ссылки 

 Johnny Sins на IAFDd

Порноактёры США
Тренеры США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Члены Зала славы AVN